Unió Esportiva Eivissa, club de futbol de la vila d'Eivissa fundat l'any 2015
 Societat Esportiva Eivissa, que de 1995 a 1997 es va anomenar Unió Esportiva Eivissa, i la temporada 2009-10 Unió Esportiva Ibiza-Eivissa